La Coupe des villes de foires 1962-1963 voit le sacre du FC Valence, qui bat le Dinamo Zagreb en finale.

C'est la deuxième Coupe des villes de foires remportée par le club de Valence et c'est la quatrième Coupe des villes de foires remportée par un club espagnol.

Valence conserve ainsi son titre acquis en 1962.

Premier tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

Football en 1962
Football en 1963
Coupe des villes de foires
Football M3